Az 1977-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a negyvenhatodik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-4., az 5-8., a 9-12. és a 13-16. helyezettek egymás közt még egy kört.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1977

Kosárlabda-bajnokság évei
1977 a kosárlabdában